Патон (, ) — фамилия, а также топоним:

Фамилии 
 Патон, Борис Евгеньевич (1918—2020) — советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов; сын Евгения Патона.
 Патон, Владимир Евгеньевич (1917—1987) — советский учёный, заместитель начальника Исследовательского конструкторско-технологического бюро; сын Евгения Патона.
 Патон, Джозеф Ноэль (1821—1901) — шотландский художник.
 Патон, Евгений Оскарович (1870—1953) — учёный в области сварки и мостостроения, основатель и первый руководитель Института электросварки в Киеве, внук Петра Ивановича Патона.
 Патон, Евгения Борисовна (1956—2009) — советский и украинский биолог, член-корреспондент НАНУ, дочь Бориса Патона.
 
 Патон, Уильям Роджер (1857—1921) — британский филолог и переводчик.
 Патон, Уэйд (род. 1986) — южноафриканский хоккеист на траве.

Топоним 
 Мост Патона — мост в Киеве, Украина.

См. также 
 Паттон